Самоназвание, или эндоэтноним (от  «внутри, дома» +  «народ, племя» +  «имя»), — имя народа, которое он присваивает себе сам. Зачастую самоназвания кардинально отличаются от того, как этническая группа определяется в научной литературе или в окружающем обществе. Например, баски называют себя  [эускалдунак], венгры —  [модёрок], армяне —  [hайэр], евреи —  [йеhудим], финны —  [суомалайсет] и т. д. Внешние имена народов, которым противопоставляются эндоэтнонимы, называются экзоэтнонимы.

Эндоним — «местное название», название географического объекта, принятое местным населением на его языке. (При самостоятельном употреблении этого термина — обратите внимание на примечание). Распространено использование термина эндоним как синонима эндоэтноним. Эндониму противопоставляется экзоним ( «вне») — наименование, используемое внешними сообществами.

Автоэтноним (от  «сам, он» +  «народ, племя» +  «имя») — буквально «самоназвание народа».

Но «автони́м» — это «настоящее имя автора, пишущего под псевдонимом», а не «самоназвание», как можно подумать. Именно так его до последнего времени определяли все словари. Однако в некоторых последних изданиях словарей иностранных слов имеется второе значение: «имя, символ или знак, используемые для обозначения самого себя». Имеются лингвистические публикации, в которых термин автоним используется в этом втором значении, для явления, когда слова обозначают сами себя:
 Например, во фразе «скажи да или нет» слова да и нет — автонимы, поскольку обозначают самих себя, а не утверждение и отрицание.

Кроме того, в английском Викисловаре, для  есть (неподкреплённое АИ) определение, делающее его полным синонимом для эндоэтноним. В таком значении этот термин используется в некоторых англоязычных статьях, и через переводы, благодаря эффекту «ложных друзей переводчика» попадает в русский язык. Также замечены и факты самостоятельного использования в русскоязычном Интернете термина автоним в значении самоназвание.

Последнее (англоязычное) значение фактически антонимично первому, обозначая «имя выбранное самостоятельно», а псевдоним, которому противопоставляется антоним в первом значении, именно таким именем и является. 

В действительности, все перечисленные грекоязычные термины являются новообразованиями последнего времени, данных о глубине их проникновения в популярную и научную лексику недостаточно. Для некоторых родственных им слов, эндотопоним (в указанном выше значении эндоним) и экзотопоним — зафиксированы лишь единичные использования в русскоязычном Интернете.

См. также 
 Этноним — наименование народа
 Экзоэтноним — наименование народа, данное ему другими народами
 Псевдоним — имя, используемое человеком, вместо настоящего
 Этнос — народ

Примечания 

Этнонимика
Этнографические термины